До́нино — остановочный пункт Казанского направления Московской железной дороги, имеет одну островную платформу. Назван по близлежащей деревне Донино. Не оборудована турникетами. Переход пассажиров осуществляется по настилам.

До 1990-х годов была станцией, имелись путевое развитие и станционный вокзал. Летом 2006 года на время ремонта основного пути был построен временный путь, от которого до сих пор сохранилась насыпь. К востоку от платформы расположен путепровод Егорьевского шоссе, построенный в 1970-е годы.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов пл. Донино

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района
Бывшие железнодорожные станции